Sandra Mielke ist der Name folgender Personen:

* Sandra Mielke (Handballspielerin) (tätig 1988–1991), deutsche Handballspielerin
 Sandra Mielke (Fußballspielerin), spielte u. a. in der Frauen-Bundesliga